Хаксалпа има више значења:

 Хаксалпа (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Хаксалпа (Ковекан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хаксалпа, Ла Тринидад (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику